Алексе́й Алекса́ндрович Гу́барев (29 марта 1931 — 21 февраля 2015) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в селе Гвардейцы Борского района Куйбышевской области в семье крестьянина. С 1936 года жил и учился в подмосковном совхозе «Чашниково», куда перебралась семья после смерти отца.

В декабре 1941 года отступающие гитлеровские войска сожгли дом Губаревых. Семья вынуждена была перебраться сначала в подмосковные Химки, а потом вернуться в родное село. После окончания войны Губаревы перебрались в подмосковное Крюково.

В 1950 году окончил среднюю школу и поступил в Морское авиационное училище техников. Узнав, что в училище готовят обслуживающий, уже в ноябре 1950 добился при первой возможности перевода в Военно-морское минно-торпедное авиационное училище. После его окончания в 1952 году служил в частях ВВС СССР. С декабря 1952 — лётчик, с марта 1953 — старший лётчик 1540-го минно-торпедного авиаполка (с 1955 — 928-й авиаполк) 598-й минно-торпедной авиадивизии (с 1955 — 130-я авиадивизия), с января 1956 — командир звена 5-го минно-торпедного авиаполка той же авиадивизии ВВС ТОФ. С февраля 1956 — командир звена 926-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 13-й минно-торпедной авиадивизии ВВС. С сентября 1961 — командир эскадрильи 855-го отдельного минно-торпедного авиаполка ВВС ЧФ.
Летал на самолётах Як-18, Ту-2, Ил-28м, Л-29, налёт — более 1450 часов.

В 1957 поступил и в 1961 году окончил Военно-воздушную академию.

В январе 1963 года зачислен в отряд советских космонавтов (Группа ВВС № 2). Прошёл полный курс общекосмической подготовки. Проходил подготовку по советской лунной программе, в составе группы осваивал военно-исследовательский вариант космического корабля «Союз» (корабль 7К-ВИ). В дальнейшем готовился к космическим полётам на кораблях типа «Союз» (по программе «Контакт») и орбитальных станциях типа «Салют» (ДОС) в качестве командира, неоднократно был дублёром.

В сентябре 1973 года был командиром дублирующего экипажа (вместе с Георгием Михайловичем Гречко) при полёте космического корабля «Союз-12». Свой первый полёт совершил с 11 января по 9 февраля 1975 года вместе с Гречко в качестве командира космического корабля «Союз-17» и орбитального комплекса «Салют-4» — «Союз-17» (позывной — «Зенит»). Продолжительность пребывания в космосе составила 29 дней 13 часов 19 минут 45 секунд.

С 1976 года проходил подготовку по программе сотрудничества с социалистическими странами «Интеркосмос». Второй полёт совершил со 2 по 10 марта 1978 года вместе с чехом Владимиром Ремеком в качестве командира космического корабля «Союз-28» (позывной — «Зенит»). Это был первый пилотируемый полёт по программе «Интеркосмос». Космонавты работали на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз-27» — «Союз-28» вместе с Юрием Викторовичем Романенко и Г. М. Гречко. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 16 минут. За 2 полёта в космос налетал 37 дней 11 часов 35 минут 45 секунд. В 1981 году покинул отряд космонавтов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В 1980-х годах был заместителем начальника 30-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны.

С 1988 в отставке.

Член КПСС с 1957 по 1991 годы. Генерал-майор авиации (1983). 
Кандидат технических наук (с 1982), имеет 16 научных работ.

Скончался 21 февраля 2015 года. Прощание и похороны прошли 25 февраля на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

Воинские звания 
 Лейтенант (2.12.1952).
 Старший лейтенант (16.08.1955).
 Капитан (4.10.1957).
 Майор (3.07.1961).
 Подполковник (30.10.1965).
 Полковник (15.02.1975).
 Генерал-майор авиации (3.11.1983)

Награды 
 Дважды Герой Советского Союза (Указы Президиума Верховного Совета СССР от 12 февраля 1975 года и 16 марта 1978 года).
 Два ордена Ленина (12 февраля 1975 года и 16 марта 1978 года).
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность.
 Медаль «За освоение целинных земель» (1974).
 9 советских юбилейных и за выслугу лет медалей.
 Герой ЧССР (ЧССР, 16 марта 1978).
 Орден Клемента Готвальда (ЧССР).
 Медаль «Китайско-советская дружба» (1955).
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР).
 Медаль «Братство по оружию» I степени (ГДР).
 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского АН СССР.
 Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина (FAI).
 Золотая медаль Чехословацкой АН.
 Почётный знак ВЛКСМ
Почётный гражданин городов Калуга (Россия), Аркалык, Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Экибастуз (Казахстан), Прага (Чехия).

Именем Алексея Губарева названа малая планета № 2544.

Произведения 
 А. А. Губарев. Притяжение невесомости. Документальная повесть / [Лит. запись Б. А. Бобылева] М. : Современник, 1982;
 А. А. Губарев, В. Ремек. Породнённые орбитой / М. : Мол. гвардия, 1983;
 А. А. Губарев. Орбита жизни / М. : Мол. гвардия, 1990;
 А. А. Губарев. Космос начинается на земле. Эпизоды… / М. : Русский раритет, 2011.

Упоминания в культуре 
В треке итальянской группы «Bad Sector» «October 4, 1957» (альбом «Kosmodrom», 2005 год) звучит запись голоса Алексея Губарева: «Есть переброс шкал. Блинкер на десять».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Иванов И. Первый пилотируемый полёт по программе «Интеркосмос» // Новости космонавтики. — 2003. — март.
 Биография на сайте Роскосмоса.
 Космонавт Алексей Губарев. Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса.
 Алексей Губарев в «Космической Энциклопедии».

Дважды Герои Советского Союза
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Мемуаристы России
Почётные граждане Экибастуза
Почётные граждане Усть-Каменогорска
Члены КПСС
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище